Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Teruel. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 44000.

 
Teruel